Areitoos – król Arne w Beocji, ojciec Menestiosa, zwany Buławnikiem, zginął w walce z Likurgiem 
 Areitoos – woźnica Rigmosa Traka, zabity przez Achillesa

Przypisy

Bibliografia